Pojem Němčice je nejednoznačný a může mít následující významy:

 1. Němčice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 2. Němčice (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 3. Němčice (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 4. Němčice (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 5. Němčice (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 6. Němčice (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 7. Němčice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 8. Němčice (okres Strakonice) – obec v okrese Strakonice a zámek v této obci
 9. Němčice (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy

… nebo části obcí
 10. Němčice (Ivančice) – část obce Ivančice v okrese Brno-venkov
 11. Němčice (Loket) – část obce Loket v okrese Benešov
 12. Němčice (Meclov) – část obce Meclov v okrese Domažlice
 13. Němčice (Předslav) – část obce Předslav v okrese Klatovy
 14. Němčice (Sedlice) – část obce Sedlice v okrese Strakonice

Slovo Němčice se také objevuje v názvech obcí či jejich částí:

 15. Němčice nad Hanou – obec v okrese Prostějov
 16. Dolní Němčice – část města Dačice v okrese Jindřichův Hradec
 17. Horní Němčice – obec v okrese Jindřichův Hradec
 18. Horní Němčice (Strážov) – část obce Strážov v okrese Klatovy
 19. Velké Němčice – obec v okrese Břeclav

Kulturní památky 

 Zemědělský dvůr Němčice

Podobný název 
 Němčičky

Externí odkazy